Frank Capra (rendező, 1897–1991)
 Frank Capra (üzletember) (1934–2007), filmproducer, az előzőnek fia.
 Frank Capra (rendező, 1959) (Frank Capra III), az előzőnek fia.